Quantum leap, in inglese "salto quantico", può significare anche:
 Quantum Leap – titolo originale della serie televisiva In viaggio nel tempo.
 Quantum Leap - serie televisiva del 2022, remake della serie In viaggio nel tempo
 Quantum Leap – home computer della Sinclair.
 Quantum leap – salto di qualità o radicale mutamento di paradigma nella scienza, nella tecnologia o in altri contesti.